Sankt Peter, Petrus, St. Peter, S:t Peter eller Saint Peter kan avse:

 Sankt Peter – en annan namnform för aposteln Petrus
Stiftskeller St. Peter – en restaurang i Salzburg, Österrike

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Parish of Saint Peter (Antigua och Barbuda), parish,

Barbados 

 Saint Peter (parish i Barbados),

Dominica 

 Saint Peter (parish i Dominica),

Jersey 

 Saint Peter (parish i Jersey),

Kroatien 

 Sveti Petar u Šumi – en kommun i Istria

Montserrat 

 Saint Peter, Montserrat, parish,

Schweiz 

 Sankt Peter, Schweiz, ort i Graubünden,

Storbritannien 

 St Albans St Peter, England, Hertfordshire, St Albans,

Sverige 

 Sankt Peders församling – en tidigare församling i Göteborgs stift –2010
 Sankt Peters klosters socken – en socken i Skåne
 Sankt Peters klosters landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1913
 Sankt Peters klosters församling – en församling i Torna och Bara kontrakt i Lunds stift
 Lunds Sankt Peters klosters distrikt – ett distrikt i Lunds kommun och Skåne län 2016–

Tyskland 

 St. Peter, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Sankt Peter-Ording – en Gemeinde i Kreis Nordfriesland i Schleswig-Holstein

USA

 Saint Peter, Illinois, Fayette County, 
 St. Peter, Minnesota, countyhuvudort, Nicollet County, 
 Saint Peter, Wisconsin, Fond du Lac County,

Se även
St. Peter's – flera  
St. Peter's Church – flera kyrkor

Robotskapade Dominicaförgreningar